

Населені пункти та їхні частини

 Яновець — гміна в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Яновець — село в гміні Бардо Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Яновець — село в гміні Яновець Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Яновець — село в гміні Маломіце Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Яновець — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Яновець — село в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Яновець — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Яновець — частина села Явішовиці в гміні Бжеще Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Яновець — осада в гміні Бабімост Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Яновець — осада в гміні Біштинек Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яновець — лісова осада в гміні Чарне Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки